Larry puede hacer referencia a:

Larry Fine (1902-1975), actor y comediante estadounidense, famoso por ser uno de los tres primeros en protagonizar la serie cómica en blanco y negro de Los tres chiflados.
Larry la Langosta, personaje de la serie animada Bob Esponja.
Larry Laffer, protagonista de la saga de videojuegos Leisure Suit Larry.
Larry VS 88, artista español de grafiti.
Leisure Suit Larry, saga de videojuegos de tipo aventura gráfica.